Mistrovství světa v rallycrossu 2014 (2014 FIA World Rallycross Championship presented by Monster Energy) byl první ročník mistrovství světa v rallycrossu. Sezóna se skládala ze 12 závodů, začala 3. května v portugalském Montalegre a skončila 23. listopadu v argentinském San Luis.

Kalendář

Týmy a jezdci

Výsledky a pořadí

Mistrovství světa jezdců

Mistrovství světa týmů

Statistiky

Výhry v rozjížďkách

Reference 
}

Externí odkazy 
 
 

Rallycross
Motoristické sporty v roce 2014